Мула може бити:
 Мула, домаћа животиња настала укрштањем мужјака магарца и женке коња, потомак магарца и кобиле
 Мула (ислам), верска титула шиитског огранка ислама
 Мула (Китупан), насеље у општини Китупан, савезна држава Халиско, Мексико
 Мула (филм), амерички филм из 2018.

Види још 
 Мазга